Hormone gonadotrophine chorionique peut désigner : 
 hormone chorionique gonadotrope humaine ;
 gonadotrophine chorionique équine.